BNF kan avse:

 BNF – en notationsform inom formell grammatik, se Backus-Naur-form
 BnF – Frankrikes nationalbibliotek, se Bibliothèque nationale de France